Тычков — фамилия; имеет женскую форму Тычкова.
 Тычков, Анатолий Георгиевич (1925—1997) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Тычков, Юрий Игоревич (1930—2008) — российский инженер.

Другое 
 Тычков — село на Украине, находится в Народичском районе Житомирской области. См. также 
 Тычково